Michael Rösch (né le  à Zinnwald) est un biathlète allemand naturalisé belge actuellement en activité.
 Michael Roesch, également Michael Rösch, est un réalisateur né le